Die Heilbronn Open 1996 war ein Tennisturnier, das vom 22. bis 28. Januar 1996 in Talheim im Landkreis Heilbronn stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Series 1996 und wurde in der Halle auf Teppich ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Ergebnisse auf atpworldtour.com (englisch)

ATP Challenger Series 1996
Tennisturnier in Talheim (Landkreis Heilbronn)